Леритье́ () — французская фамилия. Носители:

 Леритье, Мишель (1889—1951) — французский историк.

Составные фамилии 
 Леритье де Брютель, Шарль Луи (1746—1800) — французский ботаник.
 Леритье де Вилландон, Мари-Жанна (1664—1734) — французская писательница, поэтесса и переводчица.
 Леритье де Шезель, Самюэль (1772—1829) — французский военный деятель.

Псевдонимы 
 Леритье (1809—1885) — французский актёр и рисовальщик.